Victor Guilherme dos Santos Carvalho (ur. 10 maja 1993 w Rio de Janeiro) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika. W swojej karierze grał także w takich zespołach jak Raków Częstochowa, FC Vizela, C.D. Cova da Piedade i Motor Lublin.

Statystyki

Klubowe 

 (aktualne na dzień 26 czerwca 2021)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Motoru Lublin
Ludzie urodzeni w Rio de  Janeiro
Urodzeni w 1993